Rosero ist der Familienname folgender Personen:

 Evelio Rosero (* 1958), kolumbianischer Schriftsteller und Journalist
 Juan Carlos Rosero (1962–2013), ecuadorianischer Radsportler